Okręty US Navy o nazwie USS  "Lexington”", pochodzącej od miasta Lexington. Najbardziej znany był USS Lexington (CV-2) – lotniskowiec z początkowego okresu II wojny światowej, zatopiony na Morzu Koralowym:

 Pierwszy "Lexington" (1776-1777) – 14-działowa brygantyna, pierwotnie nazwana "Wild Duck", zakupiona w 1776 i używana przez Marynarkę Kontynentalną do czasu jej zdobycia w 1777.
 Drugi "Lexington" (1826-1860) – 24-działowy slup wojenny
 Trzeci "Lexington" (1861) – drewniana kanonierka rzeczna (timberclad) używana podczas wojny secesyjnej 
 Czwarty "Lexington" (CV-2) (1927-1942) – lotniskowiec typu Lexington, rozpoczęty jako krążownik liniowy
 Piąty "Lexington" (CV-16) (1943-1991) – lotniskowiec typu Essex

Lexington